Геннадий Миронов:
 Миронов, Геннадий Иванович (род. 1944) — дирижёр, заслуженный деятель искусств РФ.
 Миронов, Геннадий Сергеевич (род. 1961) — советский и белорусский художник, живописец.